Sitgreaves ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sitgreaves (1803–1878), US-amerikanischer Politiker
 John Sitgreaves (1757–1802), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Samuel Sitgreaves (1764–1827), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Apache-Sitgreaves National Forest